Più centri abitati hanno il nome di Postignano, tra questi:
 Postignano, frazione del comune di Nocera Umbra.
 Postignano, frazione del comune di Sellano.